Первый чемпионат мира по летнему биатлону прошёл в австрийском городе Хохфильцен в сентябре 1996 года. Было разыграно по два комплекта наград в кроссовых гонках у мужчин и женщин в спринте и индивидуальной гонке.

Результаты гонок чемпионата

Медальный зачёт

Ссылки 
 Статистика чемпионата IBU.at

1996
1996 год в биатлоне